Ушако́вский сельсовет — административно-территориальная единица и муниципальное образование со статусом сельского поселения в составе Катайского района Курганской области России. 

Административный центр — село Ушаковское.

История 
В соответствии с Законом Курганской области от 6 июля 2004 года № 419 сельсовет наделён статусом сельского поселения.

Законом Курганской области от 20 сентября 2018 года N 88, в состав Ушаковского сельсовета были включены два села упразднённого Корюковского сельсовета (село Корюково и посёлок Чуга).

Население

Состав сельского поселения

Примечания

Ссылки 
 Сельсовет на сайте района

Муниципальные образования Катайского района
Сельские поселения Курганской области